Vallery-Radot ist der Familienname der folgenden Personen:
 Louis Pasteur Vallery-Radot (1886–1970), französischer Arzt und Politiker
 René Vallery-Radot (1853–1933), französischer Schriftsteller